Kartoffelernte steht für:
Kartoffelernte (Ernte)
landläufig für Gemälde:
La Récolte des pommes de terre, Pontoise von Camille Pissarro 
Das Angelusläuten, von Jean-François Millet